

Geografia

Svizzera 
 Aesch – città nel distretto di Arlesheim (Canton Basilea Campagna)
 Aesch – comune nel distretto di Hochdorf (Canton Lucerna)
 Aesch, già Aesch bei Birmensdorf – comune nel distretto di Dietikon (Canton Zurigo)

Pagine correlate 
 Aeschi – pagina di disambiguazione
 Esch – pagina di disambiguazione